Oppenheim kan henvise til flere artikler

Personer
 Albert Oppenheim (1879–1956) – dansk arkitekt.
 Berthold Oppenheim (1867–1942) – rabbiner.
 Jeanette Oppenheim (født 1952) – dansk advokat og tidligere politiker.
 Joachim Oppenheim (1832–1891) – rabbiner og forfatter.

Lokaliteter
 Oppenheim en by i Landkreis Mainz-Bingen i den østlige del af Rheinland-Pfalz i Tyskland.

Se også 
 J. Robert Oppenheimer – amerikansk atomfysiker